Mike Hauschild (né en 1990), joueur américain de baseball
Paige Hauschild (née en 1999), joueuse américaine de water-polo
Wilhelm Hauschild (1827-1887), peintre historiciste prussien